Марсії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Марсії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Марсії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Марсії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель